Ханс Иоахим Хехт (; род. 29 января 1939, Луккенвальде) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1973), международный мастер ИКЧФ (1980). Шахматный журналист и теоретик.

Чемпион ФРГ 1970 и 1973 (открытое первенство, 1-3-е место с У. Андерссоном и Б. Спасским). В составе команды ФРГ участник 10 олимпиад (1962—1986). Победитель международных турниров: Бад-Пирмонт (1970; 1-3-е место), Олот (1971), Малага и Монтилья (1972), Дублин (1974).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Германии
Шахматные теоретики